Pak Song-chol (1913-2008), politico nordcoreano
Pak Song-chol, atleta nordcoreano, nato nel 1984
Pak Song-chol, calciatore nordcoreano, nato nel 1987
Pak Song-chol, calciatore nordcoreano, nato nel 1991